Pandolfo II può indicare:

 Pandolfo II, principe di Salerno dal 981 al 982
 Pandolfo II, principe di Benevento dal 982 al 1014 e di Capua dal 1007 al 1014
 Pandolfo II Malatesta, signore di Pesaro dal 1347 al 1373